«По́ни-экспре́сс» () — почтовая служба небольшой американской курьерской компании XIX века Central Overland California and Pikes Peak Express Company, поддерживавшей конную почту в Северной Америке. Просуществовала около полутора лет (с апреля 1860 по октябрь 1861 года) и стала нарицательной из-за девиза «Почта должна быть доставлена любой ценой».

История 

Основной задачей службы была доставка почты от Атлантического океана (из Сент-Джозефа, Миссури) до Тихого океана (в Сакраменто) за 10 дней.

Автор идеи «Пони-экспресс», Бенджамин Фиклин (), работал управляющим маршрутами в компании . Он, Александр Мейджорс и один из совладельцев компании Уильям Расселл () за два месяца построили на пути протяжённостью в 2 тысячи миль (3106 км) через каждые 10—15 миль станции, на которых менялись лошади. Из-за дороговизны операций (при доходах 90 тысяч, потери составили — 200 тысяч долларов), а также из-за бандитских нападений и, главное, из-за развивавшейся технологии телеграфа, компания в итоге разорилась.

Первые курьеры отправились в путь 3 апреля 1860 года из Сент-Джозефа и Сакраменто одновременно.

Снаряжение курьера состояло из двух револьверов Кольта, бляхи, охотничьего ножа и седельной сумки, называемой мочила (), весом не более 20 фунтов (9 кг), на каждом углу которой находилось по карману — кантине (cantina), в которых содержался почтовый груз. Кантины запирались на замок, ключи от которого хранились в начале и в конце маршрута. На станциях курьер за 2 минуты должен был спешиться, снять с седла мочилу, накинуть её на свежую лошадь и отправиться дальше. Курьеры получали 25 долларов в неделю (чернорабочие в те времена получали около 1 доллара в неделю). Одним из самых известных (впоследствии) курьеров был Буффало Билл.

С марта 1861 года «Пони-экспресс» курсировала по сокращённому маршруту, а 24 октября того же года было объявлено о прекращении существования компании.

Прочее 
 Музей, посвящённый «Пони-экспресс», находится в сохранившейся отправной станции маршрута в городе Сент-Джозеф.
 С 1992 года существует российская фирма экспресс-почты — ОАО «Фрейт линк» (группа компаний Pony Express), созданная в Москве и имеющая офисы в России, Казахстане, Украине, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Армении, которая пользуется торговой маркой «Pony Express».

См. также

Примечания

Литература 
  
  
 
 «Пони-экспресс» // Филателия СССР. — 1975. — № 7. — С. 59.
 Соркин Е. Б. Почта спешит к людям. — : Знание, 1977. — 128 с.

Ссылки 

 
 
 

Wells Fargo

Компании, основанные в 1860 году
Исчезли в 1861 году
Исторические почтовые организации и компании
Исчезнувшие компании США
История почты США
Вестерн
Дикий Запад